Le mot ottoman peut renvoyer à :

 l’Empire ottoman, la plus durable puissance musulmane pendant 624 ans ;
 la dynastie ottomane, qui régna sur l’Empire du même nom ;
 le turc ottoman, la langue officielle de l’Empire ottoman ;
 le tissu ottoman, tissu qui se caractérise par de petites rainures horizontales. Souple et résistant, il est idéal pour la confection de vestes, jupes, de rideaux, de coussins, accessoires...  ;
 l’art ottoman, l’art produit par les Ottomans.